Финал Кубка африканских наций 2012 — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2012, который состоялся 12 февраля 2012 года на стадионе «Стад д'Ангондже» в Либревиле между сборными Замбии и Кот-д’Ивуара. В основное и в дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти удача была на стороне сборной Замбии.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Финал
Футбол в Африке в 2012 году
Сборная Замбии по футболу